Termenul de broască de râu se poate referi la următoarele specii de amfibieni:

 Broască de râu (Cacosterninae), endemică Africii.
 Broasca de râu africană, răspândită în Africa subsahariană.
 Broasca de râu braziliană, răspândită în Brazilia.
 Broasca de râu gigant, endemică insulei Borneo.
 Broasca de râu malaeziană, răspândită în Thailanda, Singapore, Indonezia și Malaezia
 Broasca de râu a lui Blyth, răspândită în Asia de Sud-Est.
 Broasca de râu a lui Rocky, răspândită în Africa de Est.
 Broasca de râu a lui Spencer, endemică Australiei.
 Broasca de râu de Timor, endemică insulei Timor.